

Нідем — місто, штат Алабама
 Нідем — місто, штат Массачусетс